Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Tracy Austin (campionessa)
 Assente
 Billie Jean King (semifinali)

 Dianne Fromholtz (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Virginia Wade (primo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1980